Wallace är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn, som är vanligt i den engelskspråkiga världen. Det kan även användas som förnamn samt ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Wallace

A
 Alfred Russel Wallace (1823–1913), brittisk naturforskare
 Andy Wallace, amerikansk ljudtekniker och musikproducent 
 Andy Wallace (racerförare) (född 1961), brittisk racerförare

B
 Ben Wallace (född 1974), amerikansk basketspelare
 Bennie Wallace (född 1946), amerikansk tenorsaxofonist
 Bob Wallace (1949–2002), amerikansk programmerare och företagsledare

C
 Christopher Wallace, Jr. (född 1996), amerikansk barnskådespelare

D
 Daniel Wallace (född 1959), amerikansk författare
 Daniel B. Wallace (född 1952), amerikansk teolog
 Danny Wallace (född 1976), brittisk komiker och författare
 David Wallace (politiker) (1799–1859), amerikansk politiker, whig, guvernör i Indiana och kongressrepresentant
 David Foster Wallace (1962–2008),  amerikansk skönlitterär författare
 Dee Wallace (född 1948), amerikansk skådespelare

E
 Edgar Wallace (1875–1932), brittisk kriminalförfattare

G
 Gary D. Wallace (född 1946), amerikansk botanist
 George Wallace (1919–1998), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Alabama
 Gerald Wallace (född 1982), amerikansk basketspelare

H
 Henry A. Wallace (1888–1965), amerikansk politiker, demokrat, vicepresident, jordbruks- och handelsminister
 Henry Cantwell Wallace (1866–1924), amerikansk politiker, jordbruksminister

I
 Ian Wallace (1946–2007), brittisk trumslagare
 Irving Wallace (1916–1990), författare och manusförfattare

J
 Ji Wallace (född 1977), australisk gymnast
 Jim Wallace (född 1954), brittisk politiker, liberaldemokrat
 John Wallace (född 1962), kanadensisk roddare
 Julie T. Wallace (född 1961), brittisk skådespelare

K
 Ken Wallace (född 1983), australisk kanotist

L
 Lew Wallace (1827–1905), amerikansk jurist, militär, politiker och romanförfattare
 Lurleen Wallace (1926–1968), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Alabama

M
 Marcia Wallace (1942–2013), amerikansk röstskådespelare
 Mike Wallace (1918–2012), amerikansk journalist och tv-personlighet
 Morgan Wallace (1881–1953), amerikansk skådespelare

N
 Naomi Wallace  (född 1960), amerikansk manusförfattare och dramatiker

R
 Randall Wallace (född 1949), amerikansk manusförfattare, låtskrivare, regissör och producent
 Rasheed Wallace (född 1974), amerikansk basketspelare och tränare
 Richard Wallace (1818–1890), engelsk konstsamlare och filantrop
 Robert Wallace (1853–1939), skotsk agronom
 Robert Charles Wallace (1881–1955), skotsk geolog
 Rod Wallace (född 1969), fotbollsspelare och tränare
 Rusty Wallace (född 1956), amerikansk racerförare

S
 Sippie Wallace (1898–1986), amerikansk bluessångerska, låtskrivare och pianist

T
 Tim Wallace (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 Toby Wallace (född 1996), brittisk-australisk skådespelare
 Tommy Lee Wallace (född 1949), amerikansk skräckfilmsproducent, regissör och manusförfattare

W
 William Wallace (omkring 1270–1305), skotsk nationalhjälte och regent
 William Wallace (roddare) (1901 –1967), kanadensisk roddare
 William A. Wallace (1827–1896), amerikansk politiker, demokrat, senator från Pennsylvania
 William Vincent Wallace (1812–1865), irländsk violinist, dirigent och kompositör

Personer med förnamnet Wallace
 Wallace Lindsay (1858–1937), skotsk filolog
 Wallace Reid (1891–1923), amerikansk skådespelare och regissör

Auktorer och fiktiva personer 
 Wallace (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Wallace och Gromit – huvudpersoner i brittiska animerade filmer 1989–2008

Förnamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Engelska efternamn